Amy Gentry ist der Name folgender Personen:

* Amy Gentry (Ruderin) (1903–1976), britische Ruderin
 Amy Gentry (Schriftstellerin) (geboren vor 2000), US-amerikanische Schriftstellerin